Gminy w USA:
 Split Rock (ang. Split Rock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Split Rock (ang. Split Rock Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha